2Т- український тематичний телеканал, присвячений фільмам та серіалам, в ефірі якого можна було побачити документальні фільми та програми про розслідування таємничих зникнень, загадкових убивств та інших злочинів, які захоплюють фільми пригодницького жанру.

Історія 
Почав мовлення в 29 січні 2008 року

Закінчив мовлення 30 січня 2013 року

Програми 
 Культурний шар
 Голоси культури
 Один у кубі
 Стоп-кадр
 Світ мистецтва
 Полювання пущі неволі
 Дефіле у Києві
 Фестиваль Морська мушля
 Про що не кажуть чоловіки?
 Театр наркоманів
 Фемінізм – колапс цивілізації?

Фільми, серіали, документальні фільми 

 Х/ф Інтріган
 Х/ф Червоні дияволята
 Т/с хата з краю
 М/ф Хранителі історії
 Т/с Весела хата
 М/ф Спанкі в кемпінгу
 Х/ф Свинарка і пастух
 Д/ф Душа бика
 Х/ф Шуми містечко
 Х/ф Весілля 
 Х/ф Божевілля. Виклик та боротьба
 Х/ф Наталка Полтавка